Dinghai Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dinghai Qu (härad i Kina), Zhejiang, 
 Zhoushan (häradshuvudort i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar